Barbe est un nom commun et un nom propre.

Nom commun 
 La barbe est l’ensemble des poils recouvrant le menton, les joues et la mâchoire d'un homme.
 Une barbe, chez les oiseaux, est un élément constitutif de la plume.
 Les barbes sont des poils raides qui garnissent les épis de certaines graminées, l'orge par exemple.
 Un barbe est une race équine.
 La  est le nom vernaculaire de différentes plantes.
 La barbe, en cristallographie, est une formation de filaments de quelques micromètres de diamètre, sur certains métaux.
 Les barbes constitue un élément du décor de certaines coiffes féminines.

Nom propre

Prénom 
 Barbe est un prénom féminin, forme française de Barbara, dont la patronne est sainte Barbe.

Pseudonyme 

 Barbe, dessinateur et illustrateur.

Patronyme 

 Antoine Barbe (1505-1564), un compositeur de l'école franco-flamande ;
 Edouard Barbe (1905-1986), un résistant français ;
 Jean Barbe, un écrivain québécois ;
 Jean Édouard Barbe (1940-), dit Jean Édouard, un auteur-compositeur-interprète français ;
 Lionel Barbe (1974-), un enseignant-chercheur français en sciences de l'information et de la communication ;
 Paul Barbe (1836-1890), un industriel et homme politique français ;
 Paul Barbe (1881-1940), un général de division (TT), mort pour la France le  ;
 Céline Barbe (1973-), une journaliste, actrice et présentatrice française.

Toponyme 

 Rivière de l'Anse à la Barbe, un affluent de la rive Nord de la Baie-des-Chaleurs coulant dans la municipalité de Port-Daniel-Gascons, dans les MRC Bonaventure et Le Rocher-Percé, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Divers 
 La Barbe est un groupe d'action féministe.
 Le Barbe est une race chevaline.
 Au , prédicateur vaudois

Référence

Lien externe 
 

Patronyme français